Albánchez kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Albánchez (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Albánchez (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar